Michael Wolff (musicus) (1952), Amerikaans jazzmusicus
 Michael Wolff (journalist) (1953), Amerikaanse schrijver en journalist